Моххамад Асаф Али (, ; 11 мая 1888, Сеохара , Северо-Западные провинции, Британская Индия — 2 апреля 1953, Берн, Швейцария) — активист движения за независимость Индии, общественный, политический, государственный и дипломатический деятель, . Губернатор штата Одиша (1948—1951 и 1951—1952).
Первый посол Индии в США (1947—1948), посол Индии в Швейцарии, Австрии и Ватикане (1952—1953).

Биография 
Мусульманин. Образование получил в колледже Святого Стефана университета в Дели. Позже прошёл подготовку в Линкольнс-Инн в Англии. В декабре 1914 года вернулся в Индию. По возвращении на родину Асаф Али стал активно участвовать в националистическом движении.

Член Мусульманской националистической партии.

В 1935 году был избран в Центральное законодательное собрание, нижнюю палату парламента Британской Индии.

Один из лидеров Индийского национального конгресса, руководитель партии Конгресса в Аллахабаде. Занимал пост заместителя генерального секретаря партии. Преследовался британскими властями. Отбывал несколько тюремных сроков.

В 1946 году вошёл в состав Временного правительства Индии, возглавляемого Джавахарлалом Неру. Отвечал за работу транспорта и железные дороги.

С февраля 1947 до середины апреля 1947 года — первый посол Индии в США. Позже, дважды занимал пост губернатора штата Одиша. Затем, в 1952 году направлен послом Индии в Швейцарии, Австрии и Ватикане, где и умер.

Его женой была революционерка Аруна Асаф Али.

Ссылки 
 M. Asaf Ali
 

Деятели Индийского национально-освободительного движения
Политики Индии
Общественные деятели Индии
Члены Индийского национального конгресса
Послы Индии в США
Послы Индии в Австрии
Послы Индии в Швейцарии
Послы Индии в Ватикане
Губернаторы Одиши
Умершие от инфаркта миокарда